Nizami Ganyaví - es un poeta del Este medieval.

Azerbaiyán 

 Monumento en Ganyá 

El monumento a Nizami Ganyaví en la ciudad Ganyá de Azerbaiyán fue establecido en 1946. El escultor del monumento es el pintora nacional de Azerbaiyán Fuad Abdurakhmanov, el arquitecto - Sadikh Dadashev y Mikail Useynov. En 2009 el monumento fue restaurado por cuenta del estado.

 Monumento en Bakú 

El monumento a Nizami Ganyaví en la capital de Azerbaiyán, Bakú fue establecido en el abril de 1949.  El escultor del monumento es Fuad Abdurakhmanov, el arquitecto - Sadikh Dadashev y Mikail Useynov. El monumento tiene altura de 6 metros. 

 Monumento en Ganyá

El otro monumento a Nizami Ganyaví en Ganyá fue establecido en 2012.

 Monumento en Sumgayit

El autor del monumento a Nizami Ganyaví en Sumgayit es Isa Mammadkhanov.

Rusia 

 Monumento en Derbent
 Monumento en Moscú

El monumente fue establecido en la capital de Rusia, Moscú en 1991. El monumento se encuentra cerca del edificio de embajada de Azerbaiyán en Rusia. Los escultores del monumento son hermanos Zeynalovs y los arquitectos son Askerov y Aliyev. 

 Monumento en San Petersburgo

El monumento fue orinado en Bakú y fue regalado a San Petersburgo desde Azerbaiyán en relación de 300 aniversario de la ciudad. En la ceremonia de la apertura del monumento en 2002 se participaron los presidentes de Rusia y Azerbaiyán, Vladímir Putin y Heydar Aliyev. El autor del proyecto del monumento fue Feliks Romanovskiy y el escultor - Gorush Babayev. 

 Monumento en Cheboksary

El monumento a Nizami Ganyaví en Cheboksary fue establecidoel 24 de febrero de 2004. El autor del monumento es Omar Eldarov.

Italia 

 Monumento en Roma

El monumento a Nizami Ganyaví en Roma fue establecido por el orden del Presidente de la República de Azerbaiyán de 23 de diciembre de 2011 "sobre la celebración del 870 aniversario del poeta Nizami Ganyaví". Se ecncuentra en el parque Villa Borgeze en el calle Viale Madama Letizia. Los autrose del monumento son Salkhab Mammadov y Ali Ibadullayev. La ceremonia de apertura del monumento se celebró el 20 de abril de 2012 con apoyo del Fondo de Heydar Aliyev y participación de embajada de Azerbaiyán en Italia.

China 

 Monumento en Pekín

El monumento a Nizami Ganyaví se encuentra en la capital de China, Pekín. Autor del monumento es un pintor chino Yuan Xikun. El monumento fue establecido al homenaje de 20 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República de Azerbaiyán y República Popular China. La apertura del monumento fue celebrado el 6 de diciembre de 2012.

México 

 Monumento en Acapulco

Moldavia 

 Monumento en Chisináu

El monumento a Nizami Ganyaví fue establecido en la capital de Moldavia, Chisináu, en el parque de Nizami Ganyaví. El escultor del monumento es Akif Askarov, el arquitecto - Semyon Shoykhet.

Referencias 

Monumentos